Hortense est un prénom féminin dérivant de Hortensius, nom romain. Il semble être dérivé de « hortus » (jardin). C'est un prénom floral fêté le 5 octobre comme sainte Fleur ou le 11 janvier comme saint Hortens.

Variantes 
 hongrois : Hortenzia
 italien: Ortensia
 occitan: Ortènsia
 poitevin : Ourtense
 polonais : Hortensja
 slovaque : Hortenzia
 russe: Ortens(Ортенс)

Hortense comme nom de personne ou prénom 
 Hortense Mancini (1646-1699), duchesse de Mazarin
 Hortense de Beauharnais (1783-1837), dit La Reine Hortense, reine de Hollande et mère de Napoléon III.
 Hortense Allart alias Prudence de Saman L'Esbatx (1801-1879), écrivain et essayiste française
 Hortense Schneider (1833-1920), cantatrice française
 Hortense Dury-Vasselon (1860-1924), peintre française
Hortense Richard (1860-1940), peintre française
 Hortense Powdermaker (1900-1970), anthropologue américaine 
 Hortense Dufour, (née en 1946), romancière et biographe française
 Hortense Ellis (1949-2000), chanteuse jamaïcaine, sœur d'Alton Ellis
 Hortense Archambault (née en 1970), codirectrice du Festival d'Avignon

Personnages de fiction et œuvres d'art

Dans la littérature 
 Dans les Illuminations de Rimbaud, un poème intitué H rend hommage à une Hortense.
 Hortense Picsou, sœur de Balthazar Picsou et mère de Donald Duck. Balthazar Picsou nommera d'ailleurs son cheval Hortense en l'honneur de sa sœur.
 Hortense Daniel offre des énigmes à Arsène Lupin dans Les Huit Coups de l'horloge de Maurice Leblanc.
 Hortense Josserand est un personnage de Pot-Bouille, d'Émile Zola.
 Guy de Maupassant, sous le pseudonyme de Maufrigneuse, a écrit dans le Gil Blas du  un texte intitulé La Reine Hortense. Il a été publié dans Clair de Lune.
 Jacques Roubaud a écrit de nombreux romans mettant en scène une Hortense.
 Basile, Hortense et Amédé était une série dessinée par Chica et publié dans quatre numéros de Pif en 1959.
 Jacques Laurent, sous le pseudonyme de Cécil Saint-Laurent a écrit de 1963 à 1967 Hortense 1914-18.
 En 1978, le Journal de Spirou a publié Chronique skate de tante Hortense.
 Hortense est le deuxième tome de la série Quatre sœurs, écrit par Malika Ferdjoukh, édité à L'École des loisirs.
 Hortense de Théville est un personnage des Égarements du cœur et de l'esprit de Crébillon fils.
 Hortense Cortès est un personnage des romans Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi et Trois baisers de Katherine Pancol.
 Hortense est un personnage des romans Les Gardiens de Ga'Hoole écrits par Kathryn Lasky.

Au cinéma 
 Pascale Audret, Hortense dans Hortense ou l'Eau vive, scénario de Jean Giono (1958)
 Karin Viard joue le rôle d'Hortense Lassalle dans Reines d'un jour de Marion Vernoux (2001).
 Marianne Jean-Baptiste joue le rôle d'Hortense dans Secrets et Mensonges de Mike Leigh (1996, Palme d'or la même année à Cannes).
 Lynn Storey joue le rôle d'Hortense Feuchtwenger dans La Petite Boutique aux horreurs de Roger Corman (1960).
 Cherchez Hortense, film de Pascal Bonitzer sorti en 2012.
 Les Saveurs du palais, film de Christian Vincent sorti en 2012. Catherine Frot joue le rôle d'Hortense Laborie.

Autres usages du nom 
 Deux fleurs portent ce nom :
 Hortense de Beauharnais
 Reine Hortense
 Un papillon porte ce nom : Heliconius hortense, nom latin du mountain longwing.
 Une sorte de guigne porte le nom de Reine Hortense
 Le luthier Richard Schneider a créé une guitare « Hortense »
 Le blason de la ville de Rueil-Malmaison porte des fleurs d'hortensia en honneur de la Reine Hortense.
 Trois ouragans se sont appelés Hortense :
 du 23 septembre au , au large des côtes est du Canada.
 du 25 au , au large des Caraïbes.
 du 3 au , le plus meurtrier : de catégorie 4, ce fut le plus gros ouragan de 1996, avec des vents de  et une pression minimum de 935 hPa. Il fit quatorze morts en République dominicaine et à Porto Rico avant de se diriger vers la côte est du Canada.
 Plusieurs tempêtes tropicales et ouragans furent nommés Hortense dont celui des 4 et , ses restes extratropicaux ont été ressentis dans le sud-ouest de la France. Le nom fut retiré après les dommages produits par l'ouragan Hortense de 1996.

Références

Voir aussi 
 Hortensia

Prénom féminin
Prénom français